Alp, hiszpańska gmina w Pirenejach
 Alp (Alpsee), jezioro w Niemczech
 Alp (potwór)
 Zobacz też: ALP, Alpy